Pajares de la Laguna kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pajares de la Laguna (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pajares de la Laguna (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar